Gollancz ist der Name von

 Sir Israel Gollancz (1864–1930), englischer Literaturwissenschaftler und Shakespeare-Forscher
 Sir Hermann Gollancz (1852–1930), Rabbiner in Großbritannien und Hebraist
 Sir Victor Gollancz (1893–1967), britisch-jüdischer Verleger, Sozialdemokrat, Humanist und Kämpfer für die Menschenrechte; Neffe von Israel und Hermann Gollancz

Sonstiges
Victor Gollancz Ltd., britischer Verlag